La plaza Bendicho de la ciudad de Almería (Andalucía, España) está situada en un lateral de la Catedral. En su centro se encuentra el busto que Almería dedicó a la educadora y poetisa Celia Viñas Olivella (Lérida, 1915-Almería, 1954). Alberga la antigua casa de los Puche, edificio civil más antiguo de la ciudad que se conserva, los Puche fueron una familia noble que llegó a Almería con los primeros pobladores cristianos en 1494. La vivienda presenta dos plantas: la superior, destinada a vivienda de los dueños; y la inferior, al personal de servicio. Desde 1996 es  propiedad de la Hermandad del Prendimiento, quién sufragó su rehabilitación dirigida por el arquitecto Ramón de Torres López.

En la plaza Bendicho tienen sus sedes el Patronato Provincial de Turismo, dependiente de la Diputación Provincial de Almería, que ocupa la antigua Casa de la Música de los siglos XVIII y XIX, y la concejalía de mantenimiento y medio ambiente del Ayuntamiento de Almería.

Referencias 

Bendicho
Urbanismo de Almería